Franz Xaver Fernbach ist der Name folgender Personen:

* Franz Xaver Fernbach (Oberamtmann) (1787–1852), badischer Oberamtmann
 Franz Xaver Fernbach (Maler) (1793–1851), deutscher Maler und Erfinder